Miejscowości w USA:
 Round Rock – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Apache
 Round Rock – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Williamson